A német labdarúgó-szövetség (DFB) (németül: Deutscher Fußball-Bund) a német labdarúgás irányító szervezete. Szervezi a labdarúgó bajnokságot, illetve a férfi és a női válogatottat is irányítja. Alapító tagja a FIFA-nak és az UEFA-nak is. A szövetség székhelye Frankfurtban található.

A szövetséget 1900-ban alapították Lipcsében 86 klub képviseletével. A második világháború következményeként 1945-ben felbomlott, és csak 1949. július 10-én szerveződött újjá Stuttgartban. Napjainkban körülbelül 26 ezer klub a tagja, ami 170 ezer csapatot foglal magába (ide tartoznak a korosztályos csapatok is). A taglétszámot tekintve a világ legnagyobb sportszövetsége a több mint 6 millió fős létszámmal és a 2 millió fő feletti aktív játékossal. A DFB-nek 870 ezer női tagja van, valamint 8600 női csapata.

1945 és 1990 között a német felosztottság ideje alatt Kelet-Németország labdarúgását a Deutscher Fußball Verband der DDR (DFV) irányította, amely az újraegyesítést követően beolvadt a DFB-be.

2006. március 26. óta a hivatalos kabala egy fekete tollazatú és citromsárga csőrű sas, amit "Paule"-nak hívnak. A név talán Paul Breitnerre utal.

Elnökök 
 Ferdinand Hueppe (1900–1904)
 Friedrich Wilhelm Nohe (1904–1905)
 Gottfried Hinze (1905–1925)
 Felix Linnemann (1925–1945)
 Peco Bauwens (1949–1962)
 Hermann Gösmann (1962–1975)
 Hermann Neuberger (1975–1992)
 Egidius Braun (1992–2001)
 Gerhard Mayer-Vorfelder (2001–2004)
 Gerhard Mayer-Vorfelder és Theo Zwanziger (2004–2006)
 Theo Zwanziger (2006–2012)
 Wolfgang Niersbach (2012–2015)
 Rainer Koch és Reinhard Rauball (2015–2016)
 Reinhard Grindel (2016–2019)
 Fritz Keller (2019–)

Német férfi labdarúgó-válogatott 
Az alábbiakban találhatóak a Német férfi labdarúgó-válogatott eredményei, statisztikái.

Labdarúgó világbajnokság

* Tartalmazza azokat a mérkőzéseket is, amelyeken büntetőpárbajra került sor.
** A piros keretben jelölt világbajnokság hazai rendezésű volt.

Eredmények:

Labdarúgó-világbajnokság
 Aranyérmes: 4 alkalommal (1954, 1974, 1990, 2014)
 Ezüstérmes: 4 alkalommal (1966, 1982, 1986, 2002)
 Bronzérmes: 4 alkalommal (1934, 1970, 2006, 2010)

A Német labdarúgó-válogatott a Labdarúgó-világbajnokságok történelmének legkiegyensúlyozottabb csapata. Legtöbbször ők szenvedtek el vereséget döntők során, és a németek végeztek a legtöbb alkalommal a harmadik helyen. A győzelmek terén a harmadik helyet élvezik. Őket csupán Brazília és Olaszország előzi meg.

Európa-bajnokság

* Tartalmazza azokat a mérkőzéseket is, amelyeken büntetőpárbajra került sor.
** A piros keretben jelölt Európa-bajnokság hazai rendezésű volt.

Eredmények:

Labdarúgó-Európa-bajnokság
 Aranyérmes: 3 alkalommal (1972, 1980, 1996)
 Ezüstérmes: 3 alkalommal (1976, 1992, 2008)

A Német labdarúgó-válogatott a Spanyol labdarúgó-válogatottal egyetemben a legsikeresebb a labdarúgó-Európa-bajnokságokon 3-3 győzelemmel. Egyetlen nemzetként csak a németek játszottak hat alkalommal is döntőt.

Konföderációs kupa

* Tartalmazza azokat a mérkőzéseket is, amelyeken büntetőpárbajra került sor.
** A piros keretben jelölt konföderációs kupa hazai rendezésű volt.

Eredmények:

Konföderációs kupa
 Bronzérmes: 1 alkalommal (2005)

Német női labdarúgó-válogatott
Az alábbiakban találhatóak a Német női labdarúgó-válogatott eredményei, statisztikái.

Világbajnokság

*A vörös szegély a hazai rendezésű tornát jelöli.

Eredmények:

Női labdarúgó-világbajnokság
Aranyérmes: 2 alkalommal 2003, 2007
Ezüstérmes: 1 alkalommal 1995
4. helyezett: 1 alkalommal 1991

A német női labdarúgó-válogatott két világbajnoki győzelmével az amerikai női labdarúgó-válogatottal együtt a legsikeresebb nemzet a női labdarúgó-világbajnokságokon.

Olimpiai játékok

Európa-bajnokság

*A döntetlenek közé tartoznak a tizenegyeslövéssel zárult mérkőzések.

Eredmények:

Női labdarúgó-Európa-bajnokság
Aranyérmes: 8 alkalommal (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013)
4. helyezett: 1 alkalommal (1993)

A német női labdarúgó-válogatott a legsikeresebb válogatott a női labdarúgó-Európa-bajnokságok rendezvényein.

Algarve-kupa

Eredmények:

Algarve-kupa
Aranyérmes: 3 alkalommal (2006, 2012, 2014)
Ezüstérmes: 3 alkalommal (2005, 2010, 2013)
4. helyezett: 3 alkalommal (2002, 2008, 2009)

Német férfi klublabdarúgás
Az alábbiakban olvashatóak a német klubcsapatok statisztikái, eredményei. A kelet-német csapatok sikerei is megtalálhatóak, ők NDK zászlójával előtérben vannak feljegyezve. A nyugat-német csapatok zászlója megegyezik a jelenleg is használatos 1990-ben egyesített Németországéval.

Nemzeti szinten

BEK/BL 

Németország legsikeresebb csapata az FC Bayern München a BEK, BL sorozatokban. A német csapatok diadalmának a 2013-as UEFA-bajnokok ligája-döntőt nevezik, ahol a Bayern München és a Borussia Dortmund mérkőzött meg egymással a Wembley Stadionban.

Európai kupasorozatokban az 1959–1960-as bajnokcsapatok Európa-kupájában tudott német csapat először döntőt játszani. Az Eintracht Frankfurt végül alulmaradt a döntőben.

UEFA Kupa/UEFA Europa League

KEK

Német klubcsapat nemzetközi szinten először a KEK-ben tudott trófeát nyerni. Ezt a bravúrt a Borussia Dortmund mutatta be 1967-ben. A Kupagyőztesek Európa-kupája 1999-ben megszűnt.

UEFA Szuperkupa

Megjegyzések:

Német csapatok közül csak a Bayern München volt képes, megnyerni az UEFA Szuperkupát. 2013 előtt 1974-ben lett volna a legnagyobb esélye német csapatnak megnyerni ezt a trófeát, amikor a nyugat-német Bayern München és a kelet-német 1. FC Magdeburg döntőzött volna. Politikai okok miatt maradt el.

Világkupa/FIFA-klubvilágbajnokság

Megjegyzések:
FC Bayern München

A Bayern München 1974-ben visszalépett a szerepléstől, 1975-ben pedig nem megfelelő időpont miatt maradt el az ekkor még oda-visszavágós döntő az Indepediente ellen.
Borussia Mönchengladbach

1977-ben nem nyerték meg a BEK-et, de mivel a Liverpool FC visszalépett a szereplés jogától, BEK döntősként indulhattak a tornán.

Német női klublabdarúgás

Nemzeti szinten

Női UEFA-kupa/UEFA Női Bajnokok Ligája

Az európai női labdarúgás porondján a német csapatok a legsikeresebbek a maguk 9 UEFA Női Bajnokok Ligája, illetve női UEFA-kupa győzelmével.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap 

Nemzeti labdarúgó-szövetségek
Labdarugoszövetseg